

Codici 
 AHE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ahe (Polinesia francese)

Geografia 
 Ahe – atollo delle isole Tuamotu